Jean Bérain kan syfta på:

* Jean Bérain den äldre (1638–1711), fransk dekoratör och formgivare
 Jean Bérain den yngre (1678–1726), fransk dekoratör och formgivare